Rhêmes steht für:

 Rhêmes-Notre-Dame, eine italienische Gemeinde in der autonomen Region Aostatal
 Rhêmes-Saint-Georges, eine italienische Gemeinde in der autonomen Region Aostatal 

Siehe auch:

 Remes